New Zealand's Next Top Model, Ciclo 3 es el tercer ciclo de New Zealand's Next Top Model que es un reality show basado en America's Next Top Model. Catorce jóvenes mujeres compiten por el título y la posibilidad de iniciar una carrera dentro de la industria del modelaje. El premio para la ganadora de este ciclo es un contrato con la agencia de modelaje 62 Model Management, un Ford Fiesta, un año de contrato con cosméticos CoverGirl, un editorial de 8 páginas en la Revista CLEO, y un viaje con gastos incluidos a París y Londres para reunirse con directivos de NEXT Model Management. La frase de promoción para este ciclo es "Nuevo ciclo. Nueva actitud".

EL destino internacional para este ciclo fue Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí viajaron las mejores seis de la competencia.

New Zealand's Next Top Model es emitido por la cadena televisiva TV3 desde el 10 de junio de 2011.

Concursantes 
(edades al momento del concurso)

Orden de Llamados 

 La concursante ganó el desafío.
 La concursante fue eliminada fuera del panel de jueces.
 La concursante ganó el desafío y fue eliminada.
 La concursante fue eliminada.
 Las concursantes fueron parte de un bottom two sin eliminación.
 La concursante ingresará como una incorporación al próximo episodio.
 La concursante ganó el concurso.

 En el episodio 1 las concursantes fueron llamadas en un orden que no refleja sus trabajos.
 En el episodio 4 hubo 3 ganadoras del desafío.
 En el episodio 5 hubo 2 desafíos. Izzy ganó el primero y Aroha ganó el segundo cuando fue la primera llamada.
 El episodio 9 es la recapitulación.
 En el episodio 10 el primer orden de llamados durante la primera eliminación, no responde a ningún orden de desempeño durante el desafío.

Guía de Photo Shoot 
 Episodio 1 Photo Shoot (Casting): Nueva Zelanda Colonial.
 Episodio 2 Photo Shoot: Helados Magnum Temptacion Retro.
 Episodio 3 Photo Shoot: Glamour Años 70 con modelos profesionales.
 Episodio 4 Photo Shoot: Joyas en estación con un modelo hombre.
 Episodio 5 Photo Shoot: Portada de álbum en un desarmadero de autos.
 Episodio 6 Photo Shoot: Colores Vibrantes Ford Fiesta.
 Episodio 7 Photo Shoot: Diosas con Insectos y Reptiles.
 Episodio 8 Photo Shoot: B/N Género Swap con Madeleine Sami.
 Episodio 10 Photo Shoot: Movimiento en Abu Dabi.
 Episodio 11 Photo Shoot: En el desierto de Abu Dabi.
 Episodio 12 Photo Shoot: Campaña 3D Wella Pro Hair.
 Episodio 13 Photo Shoot: CoverGirl "Natureluxe Silk Foundation".

Makeovers 
 A.J: Extensiones lacias con iluminaciones.
 Amber: Teñido de rubio.
 Aminah: Leve corte con iluminaciones coloradas.
 Arihana: Teñido de rojo y flequillo recto.
 Aroha: Alisado y extensiones.
 Bianca: No más alisado, leve corte.
 Briana: Leve corte, iluminaciones, cejas teñidas.
 Brigette: Extensiones con iluminaciones.
 Hillary: Teñido de marrón chocolate y cresta.
 Holly: Corto simétrico y teñido de rojo.
 Isabel: Mitad de la cabeza rapada.
 Rosanagh: Más volumen, alisado e iluminaciones.
 Tyne: Muy corto con iluminaciones.
 Yanna: Muy corto teñido de marrón oscuro.

Referencias 

America's Next Top Model